Bicho (animale o insetto in lingua spagnola e portoghese) può indicare:

Persone 
 Javier Fernández Abruñedo, anche noto come Bicho – calciatore spagnolo
 Juan José Bezares, anche noto come El Bicho – calciatore spagnolo

Altro 
 Jogo do bicho – popolare gioco d'azzardo brasiliano
 Bicho – album di Caetano Veloso del 1977
 Bicho – woreda dell'Oromia, in Etiopia

Note